Els 400 metres estils femení es va celebrar al 9 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 10:00.
 Classificades

Final 
La final es va disputar a les 18:49.

Referències 

400 metres estils femení